Vila Ruiva peut désigner :
au Portugal :
Vila Ruiva, paroisse civile de la municipalité de Cuba, située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo ;
Vila Ruiva, paroisse civile de la municipalité de Fornos de Algodres, située dans le district de Guarda et la région Centre.